Tarquinio e Lucrezia – dipinto di Tiziano al Kunsthistorisches Museum di Vienna
Tarquinio e Lucrezia – dipinto di Tiziano al Fitzwilliam Museum  di Cambridge
Tarquinio e Lucrezia – dipinto di Luca Giordano
Tarquinio e Lucrezia – dipinto del Tintoretto
Tarquinio e Lucrezia – dipinto di Giambattista Tiepolo
Tarquinio e Lucrezia – dipinto di Rubens